Rungg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Rungg (Lüsen), Fraktion der Gemeinde Lüsen in Südtirol
 Rungg (Tramin), Fraktion der Gemeinde Tramin in Südtirol

Rungg ist der Name von

 Johann von Rungg (1834–1917), österreichischer Feldmarschall-Leutnant